Шип (от ): — многозначный термин.
 Шип — рыба рода осетров.
 Шип — твёрдый массивный колючий вырост на стебле (или черешке) растения, развивающийся из поверхностных тканей. В отличие от колючек шип не имеет строгого порядка в расположении.
 Шип — выступ на торце или на боковой поверхности детали, входящий в паз, проушину или гнездо другой детали, как например шейка вала (см. Шиповое соединение).
 Шип — металлический стержень, вставляемый в шину для обеспечения лучшего сцепления с дорогой в зимних условиях.
 ШИП — широтно-импульсный преобразователь, устройство в цифровой электронике.

Фамилия 
 Шип, Егор (Егор Владимирович Кораблин; род. 2002) — российский видеоблогер (тиктокер) и музыкальный исполнитель.
 Шип, Надежда Андреевна (род. 1945) — историк, исследователь истории Украины XIX—XX веков, доктор исторических наук, профессор.
 Шип, Пантелей Семёнович (1918—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, младший сержант.

Организации 
 Aitarak (на языке тетум: терновый шип) — восточнотиморская проиндонезийская милиция.

Топоним

Босния и Герцеговина 
 Шип (Вишеград) — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Шип (Пале) — село в общине Пале Республики Сербской.

Хорватия 
 Шип (остров) — необитаемый остров в Адриатическом море.

См. также 
 Шипп
 Цапфа

Примечания